Timaeus (ori Timaios) este un nume grec, utilizat în Grecia antică. Se poate referi la:

Timaeus (dialog), unul din dialogurile socratice ale lui Platon
Timaeus din Locri, filozof pitagorean din secolul al 5-lea î.d.H., care apare în dialogul lui Platon
Timaeus (istoric) (circa 345 îdH - circa 250 îdH), istoric grec din Tauromenium din Sicilia
Timaeus Sofistul, filozof grec, care a trăit cândva între secolele întâi și al 4-lea, presupus realizator al unui lexicon al cuvintelor folosite de Platon
Timaeus, menționat în Biblie, în Marcu 10:46, ca tată al personajului Bartimaeus
Timaeus (crater), crater lunar numit după filozof
Timaeus, unul din cei Trei Dragoni Legendari, personaje ale seriei de anime japoneze Yu-Gi-Oh!
Timaios ori Tutimaios, faraon egiptean menționat de Josephus în a sa lucrare Contra Apionem, uneori identificat cu Dedumose II

Nume proprii